David Malone (documentairemaker), Brits documentairemaker
David Malone (diplomaat), Canadees diplomaat en auteur
David Malone (televisieproducent), Iers televisieproducent
David Malone (zwemmer), Iers paralympisch zwemmer
Dave Malone (zanger), Amerikaans zanger en gitarist van The Radiators